Вандерфо́гель (, «Перелётная птица») — наименование различных немецких и немецкоязычных (Австрия, Швейцария, Люксембург) культурно-образовательных и туристических молодёжных групп и клубов, впервые появившихся в 1896 и существующих по сей день. Название символизирует любовь к природе. Группы «Вандерфогель» объединяет тяга к природе, путешествиям, походам, скалолазанию, пению народных песен у костра под аккомпанемент лютни «Вандерфогель» («Wandervogel-laute») — гибрида лютни и гитары. Члены движения «Вандерфогель» протестовали против загрязнения окружающей среды и растущих городов. Группы «Вандерфогель» некоторыми элементами своей организации и символики напоминают скаутов.

С приходом к власти в Германии НСДАП (1933), «Вандерфогель», а также другие независимые от гитлерюгенда молодёжные организации оказались вне закона, несмотря на то, что некоторые группы «Вандерфогель» (к одной из которых относился ведущий нацистский поэт Г. Анакер) поддерживали идеологию нацизма, тогда как другие её отвергали. После окончания Второй мировой войны организация была возрождена.

См. также 
 Клуб самодеятельной песни

Ссылки 
 [velesova-sloboda.vho.org/right/vigrid-istoria-molodezhnogo-dvizhenia-v-germanii.html История молодёжного движения в Германии]
 Heutige Wandervogelbünde
 Вспоминая Wandervogel

Молодёжные организации Австрии
Молодёжные организации Германии
Молодёжные организации Швейцарии